Richland Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Richland Center (Indiana)
 Richland Center (Pennsylvania)
 Richland Center (Wisconsin)
 Richland Center Township im Slope County, North Dakota